Мэтуон:

 Мэтуон (город) — город в США
 Мэтуон (фильм)

См. также 
 Битва в Мэтуоне